Рибас () — имя собственное; распространено в виде фамилий и топонимов. 
 Рибас, Альба (род. 1988) — испанская актриса.
 Рибас, Пау (род. 1987) — испанский баскетболист.
 Рибас, Себастьян (род. 1988) — уругвайский футболист, нападающий.
 Рибас, Тони (род. 1975) — испанский порноактёр и режиссёр.
 Рибас, Юрий Михайлович (1914—1964) — советский инженер, лауреат Сталинской премии 3-й степени за 1949 год.
 де Рибас, Хосе (более известен как Осип Михайлович Дерибас; 1751—1800) — испанский дворянин, русский военный и государственный деятель; основатель города Одессы.
 Рибас, Хулио Сесар (род. 1987) — уругвайский футболист и тренер.
 Рибас, Эмилио (1862—1925) — бразильский медик. Национальный герой Бразилии.
 Рибас да Кунья, Диего (род. 1985) — бразильский футболист итальянского происхождения.

Топонимы 
 Мануэл-Рибас — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Парана.
 Рибас-де-Кампос — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Паленсия в составе автономного сообщества Кастилия и Леон.
 Рибас-де-Силь — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Луго в составе автономного сообщества Галисия.

См. также